Die 9. Champions Trophy der Damen im Hockey fand vom 18. bis zum 26. August 2001 in Amstelveen statt. Die argentinische Auswahl konnte den Titel zum ersten Mal erlangen. Teilnehmer waren die ersten Sechs der Olympischen Sommerspiele 2000.

Teilnehmer 

   (Olympiasieger 2000, Weltmeister 1998)
   (Olympiazweiter, Vierter der Weltmeisterschaft)
    (Olympiadritter, Vizeweltmeister, Titelverteidiger und Gastgeber)
   (Olympiavierter)
   (Olympiafünfter)
   (Olympiasechster)

Ergebnisse

Finalrunde

Weblinks 
 hockey.de

2001
Hockey 2001
Sportveranstaltung in Amstelveen
Hockeywettbewerb in den Niederlanden
Wagener-Stadion